Een verkeersweg:
 N117 (België)
 N117 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing